Pedra Dreta signifie  en catalan. Cette expression désigne des menhirs dans les zones de tradition catalane.

Dans les Pyrénées-Orientales
 Pedra Dreta de l'Agly, menhir situé à Espira-de-l'Agly ;
 Pedra Dreta de Caladroer, menhir situé à Bélesta ;
 Pedra Dreta de Sant Salvador, menhir situé à Cerbère ;
 Pedra Dreta de Targasonne, menhir situé à Targasonne.

Voir aussi
 , expression identique en français.
 

Menhir
Dreta